Die Dreiband-Weltmeisterschaft der Junioren 2012 war ein Turnier in der Karambolagedisziplin Dreiband und fand vom 25. bis 27. Oktober im spanischen San Javier statt.

Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld setzt sich aus den Kontinentalverbänden wie folgt zusammen:

Titelverteidiger (Wildcard) UMB: 1
CEB: 7
CPB: 4
ACBC: 3
organisierende Verband: 1

Modus 
Gespielt wird in der Vorrunde in vier Gruppen zu je vier Spielern im Round Robin-Modus auf 25 Punkte. Die beiden Gruppenersten ziehen in die Endrunde ein, wo im K.-o.-System auf 35 Punkte gespielt wird. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden.

Gruppenphase

Gruppen A & B 
 Gruppen C & D 
Quellen:

Endrunde 
Die angegebenen Zeiten sind Ortszeit (CEST +1).

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2012
WeltmeisterschaftderJunioren 2012
Sportveranstaltung in der Autonomen Gemeinschaft Murcia
Billardturnier in Spanien
San Javier (Murcia)